Kano se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Kano, stat în Nigeria

Localități 
 Kano, oraș în statul Kano, Nigeria
 Kano, localitate în statul Jharkhand, India